Suchá dolina může být:

 Suchá dolina (Nízké Tatry) – dolina v Nízkých Tatrách
 Suchá dolina (Velká Fatra) – dolina ve Velké Fatře
 Suchá dolina (Západní Tatry) – dolina v Západních Tatrách
 Suchá dolina – národní přírodní rezervace v Západních Tatrách
 Suchá dolina (Valaská) – chráněný areál v okrese Brezno na Slovensku
 Suchá dolina (Podtatranská brázda) – dolina v Podtatranské brázdě
 Suchá dolina (Slovenský ráj) – dolina v Slovenském ráji
 Suchá Dolina – obec v okrese Prešov na Slovensku

Reference